17784 Banerjee, asteroide della fascia principale
 Abhijit Banerjee, economista indiano, vincitore del premio Nobel 2019
 Chitra Banerjee Divakaruni, 
 Dibakar Banerjee, regista e sceneggiatore indiano
 Mamata Banerjee, politica indiana
 Nikhil Banerjee,